Osoby noszące nazwisko Pieczyńska:
 Ewa Pieczyńska – polska hydrobiolożka i ekolożka.
 Małgorzata Pieczyńska – polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna.

Zobacz też 
 Pieczyński